Le mot gemmule  peut avoir plusieurs sens 
 Pour le botaniste, la gemmule est le bourgeon terminal de la tigelle ;
 pour le zoologue, la gemmule est chez les éponges un stade de quiescence et de reproduction asexuée.
 dans la théorie pangénétique de Charles Darwin, les Gemmules sont les particules hypothétiques porteuses de l'hérédité. (Théorie infirmée par la suite.)